Eerste nationale dameshandbal 2018/19
 Eerste nationale herenhandbal 2018/19